Рилски може да се отнася за:
 Рила
 Свети Иван Рилски
 Неофит Рилски
 Кирил Рилски
 Рилски водопровод